Les Hommes de l'ombre est le titre de plusieurs œuvres :

 Les Hommes de l'ombre, film américain réalisé par Lee Tamahori en 1996 ;
 Les Hommes de l'ombre, série télévisée française de Frédéric Tellier diffusée sur France 2 entre 2012 et 2016.